Јошавка може да се односи на:

 Јошавка Горња, насеље у општини Челинац, Република Српска, БиХ
 Јошавка Доња, насеље у општини Челинац, Република Српска, БиХ

или

 Јошавка (ријека), притока ријеке Врбање